Палаццо Реале ( — «королевский дворец») — название, которое носят в Италии несколько дворцов:

 Королевский дворец в Казерте
 Королевский дворец в Генуе
 Королевский дворец в Милане
 разрушенный Королевский дворец в Мессине
 Королевский дворец в Неаполе
 Палаццо Норманни
 Королевский дворец в Сиене
 Королевский дворец в Турине

См. также 
 Список королевских дворцов